Морис Хосе «Mo» Харклесс (; род. 11 мая 1993 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз».

Карьера 
28 июня 2012 года Харклесс был выбран под общим 15-м номером командой «Филадельфия-76» на драфте 2012 года, но сразу же был обменян в «Орландо Мэджик».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Выпускники Средней школы Форест-Хиллз (Нью-Йорк)
Выпускники Южно-Кентской школы (Коннектикут)